Пнина — еврейское женское имя. Известные носители:

 Пнина Бор (1924—2009), президент организации Бнай Брит в Израиле.
 Пнина Гэри (род. 1927), актриса театра и кино, театральный режиссёр.
 Пнина Розенблюм (1954 г.р.), бизнес-леди, актриса, модель, медийная личность и бывший политик.
 Пнина Зальцман (1922—2006), классическая пианистка и педагог по игре на фортепиано.
 Пнина Тамено-Шете (1981 г.р.), политик
 Пнина Торнаи (1962 г.р.), дизайнер свадебных платьев

Еврейские имена
Женские имена